Palet de Gargantua est le nom ou le surnom de plusieurs mégalithes dans les départements français suivants :
 Eure-et-Loir
 Palet de Gargantua, dolmen d'Alluyes ;
 Palet de Gargantua, dolmen de Nottonville.

 Haute-Loire
 Palet de Gargantua, Séneujols ;

 Indre-et-Loire
 Palets de Gargantua, Charnizay ;

 Loir-et-Cher
 Palet de Gargantua, Beauce la Romaine, ;

 Sarthe
 Dolmen de Torcé-en-Vallée, Torcé-en-Vallée ;

 Vendée
 Dolmen du Grand-Bouillac, Saint-Vincent-sur-Jard ;